Alice Smithová může být:

 Alice Smithová (* 1978) – americká zpěvačka
 Alice Mary Smithová (1839–1884) – anglická hudební skladatelka
 Alice Kimball Smithová (1907–2001) – americká historička, autorka a učitelka